Кубок Нідерландів з футболу 2014–2015 — 97-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Володарем кубка вперше став Гронінген.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 серпня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2014

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2014

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2014

|}

Четвертий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 грудня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 січня 2015

|}

Чвертьфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 січня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 січня 2015

|}

Півфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 квітня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2014–2015
Нідерланди
Нідерланди
2014 у нідерландському спорті
2015 у нідерландському спорті